Aceasta este o listă de filme de comedie din anii 1920.

Note 

 Comedie, Filme de
! 1920
comedie